Bunium cataonicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Stapf och Richard von Wettstein. Bunium cataonicum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
cataonicum